O Unidos do Norte Futebol Clube é um clube multi esportivo na Achada Grande trás na cidade da Praia na Ilha do Santiago em Cabo Verde. Há no clube departamentos que incluem futebol, basquete e boxe.
O clube joga na primeira divisão do Campeonato Regional Santiago Sul em Cabo Verde.

História
Unidos do Norte é uma equipa que pertence à zona de Achada Grande Trás e é composto por um Staff de 10 pessoas. O clube surgiu através de um grupo de amigos da mesma localidade, no ano de                   1992  e foi a primeira equipe do Norte da cidade da Praia a federar-se. Após a sua oficialização, o clube chegou ás finais da competição dois anos consecutivos, porém, acabaram derrotados em ambas.

Em 1995, subiram para a primeira divisão do Campeonato Regional de Futebol Santiago Sul, no entanto desceram para segunda divisão devido a  pouca verba para a manutenção da equipa.

Em 2009 subiram novamente para a primeira divisão, no entanto, no ano seguinte acabaram por descer novamente após perder mais da metade da equipa para as grandes equipes de Cabo Verde.

Na época 2017/18 o Unidos do Norte subiu novamente para primeira divisão, e na principal competição, fizeram uma grande campanha, o que fez com que a equipe tenha sido considerada a “equipa sensação do ano”, pois jogávamos todos os jogos com ambição e com amor, sempre com muita vontade e sem medo das equipas grandes. Aquele ano foi muito especial para todos, porque os torcedores enchiam o estádio com uma alegria incrível e conseguimos permanecer na primeira divisão  http://www.rsssf.com/tablesk/kaapv2022.html#santiago

Estádio

Os jogos, em casa, são disputados nos estádios de Várzea e Calabaceira. Outros clubes populares também jogam neste estádio, incluindo: Sporting da Praia, Boavista da Praia, CD Travadores, Académica da Praia, Vitória e Desportivo.

O clube treina neste estádio e no Complexo Desportivo Adega, em Achada Grande Tras.

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
Desporto na Praia (Cabo Verde)